Списак музеја у Бакуу, главном граду Азербејџана.

Списак музеја

Референце

Спољашње везе 

 
Музеји у Азербејџану
Баку
Спискови везани за друштво